Уи́ттекер, также Уи́ттакер () — англоязычная фамилия. Известные носители:

 Уиттекер, Бенджамин (род. 1997) — британский боксёр-профессионал.
 Уиттекер, Джеффри Оуэн (1932—2015) — британский государственный деятель, губернатор Ангильи (1987—1989).
 Уиттакер, Джоди (род. 1982) — британская актриса.
 Уиттекер, Роберт Хардинг (1920—1980) — американский эколог и фитоценолог.
 Уиттакер, Роберт (род. 1990) — австралийский профессиональный боец смешанных единоборств.
 Уиттакер, Роджер (род. 1936) — британский музыкант, автор-исполнитель.
 Уиттакер, Стивен (род. 1984) — шотландский футболист.
 Уиттакер, Уолтер (1878—1917) — английский футболист.
 Уиттекер, Эдмунд Тейлор (1873—1956) — британский математик.

См. также 
 Интерполяционная формула Уиттекера — Шеннона
 Уитакер